Адам Ренхейм (; 7 сентября 1989, Лима) — шведский гонщик на снегоходах, шестикратный чемпион мира (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), а также трёхкратный чемпион Швеции по кроссу на снегоходах.

Гоночная карьера 

Первый снегоход отец купил Адаму Ренхейму, когда тому исполнилось 12 лет. Ренхейм начинает принимать участие в чемпионатах различного уровня и в 2012 году впервые становится чемпионом Швеции (в классе Pro Open).

Наиболее успешным для него становится сезон 2013 года: он выигрывает Чемпионат Швеции по кроссу на снегоходах по пересечённой местности (Snowcross), Чемпионат Швеции по кроссу на снегоходах по стадиону (Stadiumcross), Чемпионат мира FIM и золотую медаль в известном снегоходном кубке Arctic Cat.

Наибольших успехов Ренхейм достиг в Чемпионатах мира, проходящих под эгидой Международной мотоциклетной федерации — суммарно шесть титулов в 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

С 2012 года параллельно выступает и в США, в национальном чемпионате по кроссу на снегоходах Amsoil Championship Snocross. Лучшее место в общем зачёте чемпионата — 4-е в сезонах 2014/2015 и 2018/2019 годов в классе Pro Open.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по кроссу на снегоходах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Родившиеся 7 сентября
 Родившиеся в 1989 году
 Персоналии по алфавиту
Спортсмены Швеции
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Швеции